Los aviales (Avialae, que significa «alas de ave») son un clado creado por Jacques Gauthier en 1986, que algunos consideran como sinónimo de las Aves. Contiene a todas las aves y a los dinosaurios maniraptores más cercanos a ellas, aunque se usan definiciones alternativas del término.
	 
Archaeopteryx lithographica, de finales del período Jurásico de la Caliza de Solnhofen de Alemania, es el avial más antiguo conocido que pudo haber tenido la capacidad de volar activamente. Sin embargo, se conocen de la Formación Tiaojishan del Jurásico superior de China, datada en cerca de 160 millones de años.

Definición
Muchos investigadores definen a Avialae como un clado basado en tallos, aunque las definiciones varían. Muchos autores han usado una definición parecida a "todos los terópodos más cercanos a las aves que a Deinonychus." Una definición casi idéntica, "el grupo de terópodos que incluye a todos los taxones más cercanos a Passer que a Dromaeosaurus", fue usada por Agnolín y Novas (2013) para su clado Averaptora.

Adicionalmente, empezando a fines de la década de 2000 y principios de la década de 2010, varios grupos de investigadores añadieron al género Troodon como un especificador adicional en la definición de Avialae. Troodon ha sido considerado por largo tiempo como un pariente cercano de los dromeosáuridos en el grupo mayor Deinonychosauria, aunque en algunos estudios se ha encontrado que este y otros trodóntidos están más cercanamente relacionados con las aves modernas, y por tanto ha sido excluido específicamente de Avialae en los estudios recientes.
	 
Avialae ha sido definido ocasionalmente como un clado basado en apomorfias (es decir, uno basado en características físicas). Jacques Gauthier, quien nombró a Avialae en 1986, lo redifinió en 2001 como "todos los dinosaurios que poseen alas emplumadas usadas en el vuelo activo, y las aves que descienden de estos".

Diferenciación de Aves
Gauthier (2001, p. 34) identificó cuatro formas de definir el término "Aves" que entran en conflicto, lo cual es un problema porque el mismo nombre biológico está siendo usado de cuatro formas distintas. Gauthier propuso una solución, la cual es reservar el término Aves solo para el grupo corona, el último ancestro común de todas las aves actuales y de sus descendientes. Él asignó otros nombres a otros grupos. 

 Las aves pueden ser aquellos arcosaurios avanzados con plumas (alternativamente Avifilopluma)	 
 Las aves pueden ser las especies que vuelan (alternativamente Avialae) 	
 Las aves pueden ser todos los reptiles más cercanos a las aves que a los cocodrilos (alternativamente Avemetatarsalia [=Panaves])
 Las aves pueden ser el último ancestro común de todas las aves actualmente existentes y todos sus descendientes (un "grupo corona"). (alternativamente Neornithes)
	 
Bajo la cuarta definición Archaeopteryx es un avial, y no un miembro de Aves. Las propuestas de Gauthier han sido adaptadas por muchos investigadores en el campo de la paleontología y la evolución de las aves, aunque las definiciones exactas aplicadas han sido inconsistentes. Avialae, que inicialmente fue propuesto para reemplazar el contenido fósil tradicionalmente asignado a Aves, es usado con frecuencia como sinónimo del término vernáculo "ave" por algunos investigadores.

Cladograma 
El siguiente cladograma se deriva del análisis filogenético de Gao et al. La posición de Scansoriopterygidae sigue a Zhang et al., 2008.

Cladograma según un estudio de Pascal Godefroit y colegas en 2013:

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha y estado en Taxon Search
 Aviale en The Theropod Database

Maniraptora